Harriet Burns (kunstenaar) (1928-2008), een Amerikaans kunstenaar en ontwerper
 Harriet Burns (sopraan), een Brits sopraan